Abano Terme — comuna italiana do Vêneto
 Cântaro com abano — instrumento musical
 Praia do Abano — em Cascais
 Pietro d'Abano — astrónomo
 Orelhas de abano

Desambiguações de topônimos